Курячий — русская фамилия и топоним:

Фамилия
 Курячий, Константин Николаевич (1909—1943) — Герой Советского Союза.

Топоним
 Курячий — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области России.